Яневичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Яневичи — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.
 Яневичи — деревня в Мядельском районе Минской области.

Украина 

 Яневичи — до 1946 г. название села Ивановка в Иваничевском районе Волынской области.
Яневичи — до 1946 г. название села Иваничи в Ровненском районе Ровненской области.